BDN peut faire référence à :
  ;
 Bibliothèque diocésaine de Nancy ;
 Briquetteries du Nord, une entreprise créée au début du  par la fusion de plusieurs briqueteries.